Handbohrer steht für:
 Nagelbohrer oder Knotenbohrer, siehe Holzbohrer #Nagelbohrer
 Schneckenbohrer
 Drillbohrer
 Bohrkurbel oder Bohrwinde
 Brustleier, siehe Handbohrmaschine #Brustleier